Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Non-WTA, s'est disputée du  au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Elizabeth Smylie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Pam Shriver.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Beckenham